Her First Beau – cortometraggio del 1916 diretto da Edward F. Cline
Her First Beau – film del 1941 diretto da Theodore Reed